Чиженко — украинская фамилия. Известные носители:

 Чиженко, Юлия Николаевна (род. 1979) — российская легкоатлетка.
 Чиженко, Иван Миронович (1916—2004) — украинский учёный в области электротехники, доктор технических наук.